Евгения Гранде (фр. Eugénie Grandet) — роман Оноре де Бальзака, впервые опубликованный в 1833 году. Его экранизации:
 Евгения Гранде (фильм, 1946) — итальянский драматический фильм Марио Сольдати.
 Евгения Гранде (фильм, 1960) — советский драматический фильм Сергея Алексеева.